Cherry Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cherry Grove (Ohio)
Cherry Grove (Washington)